Скатинский сельсовет

Курганская область 

 Скатинский сельсовет Белозерского района (упразднён в 2021 году)

Свердловская область 

 Скатинский сельсовет Камышловского района (упразднён в 2017 году)